A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) é uma entidade brasileira sem fins lucrativos, constituída como sociedade civil de direito privado, que tem como objetivo o desenvolvimento do setor de distribuição de energia elétrica no Brasil.

História
A Abradee foi criada em 1995, e conta com mais de 48 concessionárias de distribuição de energia elétrica associadas, que atendem mais de 99% dos consumidores brasileiros.

Ligações externas
 Site oficial

Associações comerciais do Brasil